9-й розыгрыш Кубка УССР состоялся с 3 по 26 октября 1948 года. Участие принимали 19 команд. Обладателем кубка в 6-й раз стало киевское «Динамо». Последний розыгрыш Кубка УССР, в котором принимали участие клубы высшего дивизиона советского футбола

Участники

1-й круг

2-й круг

Турнирная сетка 
Начиная с четвертьфинальной стадии матчи проходили в Киеве

Четвертьфиналы

Полуфиналы 

|}

Финал

Ссылки 
 Кубок УССР на сайте kopanyi-myach.info
 Кубок УССР на сайте football.lg.ua
 Кубок УССР на сайте footballfacts.ru

Кубок УССР по футболу
Футбол в СССР в 1948 году
Спорт на Украине в 1948 году
Октябрь 1948 года